miejscowości:
 Fleury (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Fleury (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Fleury (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Fleury (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Fleury (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Fleury (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Fleury (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Fleury-devant-Douaumont – francuska miejscowość w regionie Lotaryngia
 Fleury-en-Bière – francuska miejscowość w regionie Île-de-France
 Fleury-la-Forêt – francuska miejscowość w regionie Górna Normandia
 Fleury-la-Montagne – francuska miejscowość w regionie Burgundia
 Fleury-la-Rivière – francuska miejscowość w regionie Szampania-Ardeny
 Fleury-la-Vallée – francuska miejscowość w regionie Burgundia
 Fleury-les-Aubrais – francuska miejscowość w Regionie Centralnym
 Fleury-Mérogis – francuska miejscowość w regionie Île-de-France
 Fleury-sur-Andelle – francuska miejscowość w regionie Górna Normandia
 Fleury-sur-Loire – francuska miejscowość w regionie Burgundia
 Fleury-sur-Orne – francuska miejscowość w regionie Dolna Normandia
 Ambly-Fleury – francuska miejscowość w regionie Szampania-Ardeny
 Fontenay-le-Fleury – francuska miejscowość w regionie Île-de-France

ludzie:
 Fleury, także de Fleury – rodzina francuska
 André Hercule de Fleury – francuski polityk z XVIII wieku
 François Joseph Wicardel de Fleury et de Beaufort – polityk saski z XVIII wieku
 Claude Fleury – historyk i ksiądz francuski, 1640–1723
 Marc-André Fleury – kanadyjski hokeista
 Theoren Fleury – kanadyjski hokeista, olimpijczyk, działacz hokejowy
 Stanisław Filibert Fleury – polski fotograf i malarz